„Време без бајки” је југословенски и словеначки филм први пут приказан 20. маја 1986. године.

Улоге 

|-
|Матјаж Арсењук || 
|-
|Данило Бенедичич || 
|-
|Весна Букилица || 
|-
|Рудолф Чамерник || 
|-
|Урош Чегнар || 
|-
|Франц Черне || 
|-
|Стојан Чоља || 
|-
|Јоже Дивјак || 
|-
|Примож Екарт || 
|-
|Бернарда Гаспарчич || 
|-
|Иво Годнич || 
|-
|Бране Грубер || 
|-
|Жељко Хрс || 
|-
|Изток Јереб || 
|-
|Борис Керц || 
|-
|Срећко Кермавнер || 
|-
|Дамјан Корен || 
|-
|Примож Кухар || 
|-
|Маја Маринко || 
|-
|Бојан Марошевич || 
|-
|Марко Млачник || 
|-
|Зоран Море || 
|}
Остале улоге  ▼
|-
|Мија Мозина || 
|-
|Бостјан Омерза || 
|-
|Божена Петров || 
|-
|Метод Певец || 
|-
|Андреј Писани || 
|-
|Конрад Пижон || 
|-
|Винко Подгоршек || 
|-
|Јанез Погорелец || 
|-
|Алеш Поредос || 
|-
|Мајда Потокар || 
|-
|Ана Претнар || 
|-
|Примож Раник || 
|-
|Матија Розман || 
|-
|Лојзе Садар || 
|-
|Наце Симончич || 
|-
|Марина Урбанц || 
|-
|Јоже Вуншек || 
|-
|Метода Зорчич || 
|-
|Ирена Зубалич || 
|}

Спољашње везе 
 
Филмови 1986.
Словеначки играни филмови
Југословенски играни филмови (сло)
Југословенски играни филмови
Словеначки филмови
Југословенски филмови